Die 1. Liga, die vierthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2017/18 beginnt im September 2017 und endete im April 2018. Dabei spielen insgesamt 27 Teams auf drei regionale Gruppen verteilt. Vorjahresmeister ist der HC Sion-Nendaz 4 Vallées.

Gruppeneinteilung 2017/18

Modus 
Die 27 Mannschaften der 1. Liga werden in drei Regionalgruppen à 7 bzw. 10 Teams eingeteilt. Mit Ausnahme der Finalrunde finden alle Spiele innerhalb dieser Gruppen statt.

In den Gruppen I (Ostschweiz) und III (Suisse Romande) wird eine Qualifikation über 27 Runden mit 10 Mannschaften gespielt (jeder gegen jeden drei Mal) Die acht bestplatzierten Teams sind für die Play-offs qualifiziert. Die Teams auf den Plätzen neun und zehn spielen um den Ligaerhalt. Die beiden Verlierer steigen in die 2. Liga ab.

In der Gruppe II (Zentralschweiz) wird eine Qualifikation über 35 Runden mit 7 Mannschaften gespielt (jeder gegen jeden fünf Mal). Dies ergibt 30 Spiele pro Mannschaft. Die beiden bestplatzierten Mannschaften nach der Regular Season sind direkt für den Playoff Halbfinal qualifiziert. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen im „Best-of-three“-Modus um die beiden weiteren Plätze im Halbfinale. Für die Mannschaft auf Platz sieben ist die Meisterschaft beendet.

Die Play-offs, mit Ausnahme der Viertelfinals der Zentralschweiz, werden als „Best-of-five“-Serie ausgetragen, wobei sich der Sieger des Playoff-Finals für die Endrunde der Schweizer Amateurmeisterschaft qualifizierten.

Qualifikationsrunde

Gruppe 1: Ostschweiz (OS) 
(Stand: 10. Februar 2018)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS) 
(Stand: 13. Februar 2018)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR) 
(Stand: 4. Februar 2018)

Playoffs

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Finalrunde

Spiele 
In der Finalrunde traten die drei Gruppensieger gegeneinander an. Nach einer Gruppenphase (sechs Spiele) spielten die beiden besten Teams im Finalspiel um Meister der ersten Liga. Da der EHC Wetzikon und der EHC Zuchwil-Regio auf den Aufstieg in die MySports League verzichteten, stand der HC Sierre bereits vor der Finalrunde als Aufsteiger fest.

Tabelle

Finalspiel 
Da in der Wetziker Eishalle eine Messeveranstaltung stattfand, musste das Finalspiel nach Dübendorf verlegt werden.

Abstiegsrunde / Playouts

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR) 

Der SC Weinfelden und der HC Monthey-Chablais steigen in die 2. Liga ab.

Rückzug des EHC Zuchwil Regio 
Nach der Bildung der MySports League entschied die Swiss Regio League die 1. Liga ab der Saison 2018/19 in zwei Gruppen auszutragen. Der Verlierer dieser Modusänderung war der EHC Zuchwil Regio, der in der Ostgruppe eingeteilt wurde. Die Zuchwiler verloren die attraktiven Gegner aus Burgdorf, Unterseen und Adelboden. Stattdessen standen ihnen Duelle gegen Teams wie Arosa, Rheintal oder Bellinzona bevor. Heimspiele gegen diese Teams waren ein wirtschaftliches Handicap, da man befürchtete, dass es an diesen Spielen nur wenige Auswärtsfans gibt. Auch für die regionalen Sponsoren waren diese Spiele unattraktiv. Aus logistischer Sicht war es für die Amateure aus Zuchwil schwierig Auswärtsspiele ins Bündernerland oder ins Tessin zu organisieren. Der EHC Zuchwil Regio stellte deshalb einen Antrag, um einen freiwilligen Abstieg in die 2. Liga. Dieser wurde jedoch vom Schweizer Eishockey Verband abgelehnt. Die Solothurner mussten deshalb in der Saison 2019/20 in der 4. Liga neu beginnen.

Weblinks 
 Regio League

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2017/18